Delirium (titre original : ) est un film italien réalisé par Lamberto Bava, sorti en 1987.

Synopsis 

L'ex-mannequin Gioia est devenue propriétaire d'une revue pour hommes, Pussycat. Kim, la protagoniste d'une séance photo, réalisée dans la villa de Gioia, est sauvagement tuée à l'aide une fourche et trainée sur le sol. Le lendemain, Gioia reçoit une photo du cadavre de Kim devant une photo géante la représentant. Quelque temps après l'assassin recommence son méfait sur un autre modèle...

Fiche technique 

 Titre : Delirium
 Réalisation : Lamberto Bava
 Scénario : Gianfranco Clerici, Daniele Stroppa d'après une histoire de Luciano Martino
 Musique : Simon Boswell
 Directeur de la photographie : Gianlorenzo Battaglia

Distribution 
 Serena Grandi : Gioia
 Vanni Corbellini : Tony
 George Eastman : Alex
 David Brandon : Roberto
 Sabrina Salerno : Sabrina
 Karl Zinny : Mark
 Capucine : Flora
 Katrine Michelsen : Kim
 Daria Nicolodi : Evelyn
 Lino Salemme : inspecteur Corsi
 Marcia Sedoc : Kelly
 Giuseppe Marrocco : docteur
 Corrado Pani

Liens externes 
 

Film italien sorti en 1987
Thriller érotique (film) italien
Film d'horreur italien
Giallo
Film réalisé par Lamberto Bava
Film scénarisé par Gianfranco Clerici
Film avec une musique composée par Simon Boswell
Film en italien